F4 o F-4 puede hacer referencia a:

F4, un tornado devastador según la escala Fujita-Pearson.
 F4, una tecla de función del teclado del ordenador.
f/4, un valor de número f.
 F4, un clave de documento para un Cambio de régimen.

En aviación
Grumman F4F Wildcat, avión estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.
Chance Vought F4U Corsair, avión estadounidense de la II Guerra Mundial y la Guerra de Corea.
McDonnell Douglas F-4 Phantom II, cazabombardero a reactor estadounidense.

En discográficas
Factory Records, su cuarta encarnación dirigida por Tony Wilson.

En el entretenimiento
Los 4 Fantásticos, o Fantastic Four, personajes superhéroes de Marvel.
 F4, nombre del grupo de protagonistas masculinos de Hana yori dango
 F4 Thailand: Boys Over Flowers, serie de televisión tailandesa

En deportes
 Fórmula 4, categoría de automovilismo de competición.

Véase también 

 4F